Краварже може бити:

 Краварже (Опава), град у округу Опава, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Краварже (Чешка Липа), насељено мјесто у округу Чешка Липа, Либеречки крај, Чешка Република